Слово «Заиди» может иметь следующие значения:
 Заиди Фикх — приверженцы одной из умеренных шиитских сект, также известные как Зейдиты;
 Люди с фамилией Заиди, являющиеся индо-пакистанскими потомками Заид Бин Али;
 Люди с фамилией Аль-Заиди, являющиеся арабскими потомками Заид Бин Али.